jGnash est un logiciel libre de comptabilité personnelle. Il est distribué sous la licence GNU GPL et il est de plus multiplate-forme car écrit dans le langage de programmation Java.

Exécution 
Pour exécuter le programme, vous devez utiliser la commande java -jar à partir d'un émulateur de terminal.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Skrooge
KMyMoney
Grisbi
 GnuCash
 HomeBank

Liens externes 
  Site officiel
 

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel comptable
Logiciel libre de comptabilité